Adolf Fredrik IV, född den 5 maj 1738, död den 2 juni 1794, var en tysk regerande hertig av Mecklenburg-Strelitz från 1752 till 1794.

Biografi
Han föddes i Mirow som son till hertig Karl Ludvig Fredrik, prins av Mirow (1708-1752) och hans hustru prinsessan Elisabeth Albertine av Sachsen-Hildburghausen, som var den andre sonen till hertig Adolf Fredrik II.

Han blev tronarvinge till Mecklenburg-Strelitz vid sin faders död 5 juni 1752, tills han efterträdde sin farbror hertig Adolf Fredrik III den 11 december 1752. Han studerade året därpå vid Greifswalds universitet. År 1753 blev Adolf Fredrik IV riddare av den svenska Serafimerorden och 1764 av den brittiska Strumpebandsorden.

Adolf Fredrik IV gifte aldrig sig och vid sin död i Neustrelitz efterträddes han på tronen av sin yngre bror Karl II.

Antavla

Referenser

Externa länkar

Födda 1738
Avlidna 1794
Hertigar av Mecklenburg
Riddare av Strumpebandsorden
Män
Mottagare av Serafimerorden